Catinat
 Nicolas de Catinat de La Fauconnerie – generale francese
 Pra Catinat – località italiana situata in val Chisone nel comune di Fenestrelle, in Piemonte